Гері Дорнгефер (,  2 лютого 1943, Кіченер) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад 800 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1961 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 16 років, захищав кольори команд «Бостон Брюїнс» та  «Філадельфія Флаєрс».

Загалом провів 867 матчів у НХЛ, включаючи 80 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Філадельфія Флаєрс» — 1974, 1975.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1973, 1977.

Робота на ТБ 
З 1978 по 1987 працював коментатором на одному з телевізійних каналів Онтаріо. 

Після шестирічної перерви працював аналітиком хокейних матчів (1992 — 2006) клубу «Філадельфія Флаєрс».

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти АХЛ‎
Німці Канади
Американські спортивні коментатори